Haidbach ist ein Gewässername:

 Haidbach (Kastenbach), linker Oberlauf des Kastenbachs (zur Röslau) bis Neuenhammer; zweigt zuvor bei Leupoldsdorferhammer nach rechts von der Röslau ab; beide Orte in der Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Haidbach (Quadfeldmühlbach) oder Gredlmühlbach, linker Zufluss des Quadfeldmühlbachs (linker Seitenzweig des Regen) bei Janahof, Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Haidbach (Saale), linker Zufluss der „Sächsischen“ Saale nach der Saalmühle von Markt Sparneck, Landkreis Hof, Bayern
 Haidbach (Tauritzbach), rechter Zufluss des Tauritzbachs nach Tressau, Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Haidgraben
 Heidbach